Tenisowy turniej WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2008 odbył się w dniach 23 lutego - 1 marca w Dubaju położonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 1 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008

en:2008 Dubai Tennis Championships